Lagoa vol dir 'llac' en portuguès.
 Municipis de Portugal:
 Lagoa, a l'illa de São Miguel
 Lagoa, a la regió d'Algarve
 Brasil:
 Lagoa (Rio de Janeiro), districte de la zona sud de Rio de Janeiro